Schulaussprache steht für:
 Schulaussprache des Altgriechischen
 Schulaussprache des Lateinischen